34. breddegrad kan henvise til:

 34. nordlige breddekreds
 34. sydlige breddekreds